Минна Биргитта Хессо (; род. 15 марта 1976, Вантаа, Финляндия) — финская сноубордистка, выступавшая в хафпайпе.

 Участница зимних Олимпийских игр 1998 (6 место) и 2002 (9 место);
 Участница чемпионатов мира 1997 (6 место) и 2001 (5 место);
 Многократный призёр этапов Кубка мира (всего — 3 подиума).

Результаты выступлений в Кубке мира

Ссылки 
 Профиль на сайте FIS
 Профиль на www.sports-reference.com 

Сноубордисты Финляндии
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2002 года